Чемпионат Австралии по шахматам — соревнование, проводимое под эгидой . Изначально звание чемпиона Австралии разыгрывалось как в круговых турнирах, так и в матчах. Сейчас звание разыгрывается в круговом турнире. Обычно чемпионаты Австралии проводятся раз в 2 года. Сейчас для проведения таких турниров используется швейцарская система. В случае дележа 1-го места устраивается дополнительное соревнование.

С 1971 г. проводится так называемый открытый чемпионат Австралии. Как и основной чемпионат страны, он проводится раз в два года (чемпионат Австралии — по четным годам, открытый чемпионат Австралии — по нечетным).

Звание чемпионки Австралии изначально разыгрывалось в отдельном турнире, сейчас это звание присуждается лучшей австралийской шахматистке по итогам открытого чемпионата Австралии.

Чемпионаты Австралии среди юношей и девушек проводятся раз в год.

Чемпионаты Австралии среди мужчин

Чемпионки Австралии среди женщин 
 1966 Мак-Грат, Мэрион
 1969 Мак-Грат, Мэрион
 1972 Келлнер, Нарелл
 1974 Келлнер, Нарелл
 1976 Мак-Грат, Мэрион
 1978 Маддерн (Поуп), Линда
 1980 Мак-Грат, Мэрион
 1982 Славотинек, Энн
 1984 Славотинек, Энн
 1986 Райт, Джози
 1988 Крэйг, Карин
 1990 Райт, Джози
 1992 Аладжова, Катрин
 1994 Ременьи, Болгарка; Сувегеш, Нарелл; Портс, Лиз; Фрэйзер, Ли
 1995 Нуцу, Даньела (Нуцу-Гайич, Дана)
 1996 Декич, Биляна и Фан-Кошницки, Нган
 1998 Фан-Кошницки, Нган
1999 Березина (Фельдман), Ирина
 2002 Сувегеш, Нарелл
 2003 Сарай, Славица
 2015 Ричардс, Хитер
 2017 Джул, Александра
2019 Рыжанова, Юлия

Открытые чемпионаты Австралии

Турниры серии "Гран-при Австралии"

См. также 

 Чемпионат Новой Зеландии по шахматам

Примечания 

Австралия